Никола Карађорђевић се може односити на:

 Никола (Павлов) Карађорђевић (1928—1954), син кнеза Павла Карађорђевића, кнеза-намесника од 1934. до 1941.
 Никола Т. Карађорђевић (1958—), син краљевића Томислава Карађорђевића